Microcosm – album dei Flow
 Microcosm – videogioco del 1993